Betzenbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Betzenbach (Speltach), rechter Zufluss der Speltach bei der Betzenmühle, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Betzenbach (Westerbach), rechter Zufluss des Westerbach (Kahl) bei Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:

 Bettenbach
 Betzbach